Carla Beurskens (1952), Nederlands atlete
 Guido Beurskens (1983), Nederlands voetballer
 Huub Beurskens (1950), Nederlands dichter
 Twan Beurskens, Nederlands politicus